Boumedienne ist der Familienname von:

 Josef Boumedienne (* 1978), finnisch-schwedischer Eishockeyspieler
 Houari Boumedienne (1927–1978), algerischer Staatschef

Siehe auch:
 Lakhdar Boumediene (* 1966), algerischer Gefangener in Guantánamo